Poto Argiro puede referirse a:

 Poto Argiro, catapán de Italia del siglo XI.
 Poto Argiro, general bizantino del siglo X.